Власовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское». Имеет второе неофициальное название Веретье

География 
Деревня расположена в 70 километрах на север от города Вельска , на правом берегу реки Вага близ впадения в неё притока Устья. Ближайшие населённые пункты: на западе, на левой стороне реки деревня Гришинская муниципального образования «Попонаволоцкое», на юге деревня Перховская.
 Часовой пояс

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1988» как «Никольское(Власовское)». Насчитывала 11 дворов, 56 жителей мужского пола и 50 женского, также в деревне находится православная церковь и завод.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 23 двора, 105 мужчин и 100 женщин.

Достопримечательности 
Церковь Николая Чудотворца  - Деревянная, обшитая тёсом, церковь, 1867 года постройки. Представляет собой четверик, прошлом завершенный главкой, с алтарем, притвором и колокольней. В настоящий момент заброшена, требуется ремонт.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»